Brétigny (Eure), municipi al departament de l'Eure (regió de Normandia, França)
 Brétigny (Oise), municipi al departament de l'Oise (regió dels Alts de França)
 Bretigny, municipi al departament de la Costa d'Or (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Brétigny-sur-Orge, municipi al departament d'Essonne (regió de l'Illa de França) 
 Cantó de Brétigny-sur-Orge, cantó al districte de Palaiseau (departament d'Essonne, Illa de França) 
 Tractat de Brétigny, acord signat el 8 de maig de 1360 a Brétigny, a prop de Chartres, entre Eduard III d'Anglaterra i Joan II de França